Benedito Novo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Benedito Novo (ort), Santa Catarina, 
 Benedito Novo (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar